Pat O'Hara Wood ha battuto in finale Ronald Thomas 6-3 4-6 6-8 6-1 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1920